Meschendörfer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Meschendörfer (1877–1963), siebenbürgisch-sächsischer Schriftsteller
 Harald Meschendörfer (1909–1984), siebenbürgisch-sächsischer Maler und Graphiker
 Hans Meschendörfer (1911–2000), siebenbürgisch-sächsischer Buchhändler und Verleger